Die Internazionali BNL d’Italia 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Mai 2007 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das vierte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Rafael Nadal, der dieses Jahr den dritten Titel in Folge in Rom gewann. Sein Finalgegner war diesmal der Setzlistensechste Fernando González, der Nadal wenig entgegenzusetzen hatte, im Turnierverlauf gab er nur einen Satz ab. Er gewann damit seinen 21. Karrieretitel.
Im Doppel siegten Mark Knowles und Daniel Nestor im Vorjahr. Sie traten in diesem Jahr erneut an und schieden im Halbfinale aus. Turniersieger wurden Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić, die sich gegen Bob und Mike Bryan durchsetzten. Für Santoro war es bereits das dritte Rom-Endspiel und der zweite Titel, während Zimonjić das erste Mal gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzte Spieler im Einzel sowie Paarungen im Doppel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Rom